Települések listái országok szerint
Városok országok szerint